Tonbridge and Malling, district non-métropolitain et borough dans le comté du Kent. 
 Tonbridge and Malling, circonscription électorale britannique